Puuk (Kembang Tanjong), een plaats in Indonesië
Puuk (Kaway XVI), een plaats in Indonesië
Puuk (Delima), een plaats in Indonesië
Puuk (Kuta Baro), een plaats in Indonesië
Puuk (Pidie), een plaats in Indonesië
Puuk (Peukan Baro), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing